Le terme de carte physique peut être employé en : 
 cartographie génétique ;
 géographie physique.

Voir aussi 
 .